El Condado de Allegany es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Allegany (Maryland)
 Condado de Allegany (Nueva York)

Aunque existen otros tres condados que se escriben de un modo similar:

 Condado de Alleghany (Carolina del Norte)
 Condado de Alleghany (Virginia)
 Condado de Allegheny (Pensilvania)